Дже́ссика Мише́ль Честе́йн (; род. 24 марта 1977, Сакраменто, Калифорния, США) — американская актриса и продюсер.

Актёрская карьера Джессики началась с роли Кэролайн Стоддард в пилоте сериала 2004 года «», который являлся попыткой перезапуска одноимённого сериала 1960-х годов. Затем последовали эпизодические роли в телепроектах, среди которых были «Скорая помощь», «Вероника Марс» и «Закон и порядок: Суд присяжных». В кино она дебютировала в 2008 году, сыграв главную роль в независимом фильме «». В 2011 году вышли шесть фильмов с участием Честейн, включая получившие международное признание «Прислуга» Тейта Тейлора и «Древо жизни» Терренса Малика, принесшие актрисе всемирную известность и множество наград и номинаций, в том числе — на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Прислуга» (2012).

В 2012 году вышли ещё несколько фильмов с участием Честейн: мультфильм «Мадагаскар 3», криминальный фильм «Самый пьяный округ в мире» и драма «Цвет времени», а в конце года состоялась премьера триллера Кэтрин Бигелоу «Цель номер один», где она сыграла главную роль — сотрудницу ЦРУ Майю. За эту роль актриса получила «Золотой глобус» и была второй раз номинирована на «Оскар». Другие известные фильмы с участием Честейн — «Мама», «Самый жестокий год», «Интерстеллар», «Опасная игра Слоун» и «Большая игра». В 2012 году актриса была включена в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time. В 2022 году Честейн одержала победу на премиях «Оскар», «Выбор критиков» и Гильдии киноактеров США за исполнение роли Тэмми Фэй Месснер в фильме «Глаза Тэмми Фэй».

Ранние годы и образование 
Родилась и выросла в Сакраменто, Калифорния. Честейн — это девичья фамилия её матери. Согласно различным источникам, дата её рождения — 24 марта 1977 года. Точную же дату своего рождения актриса скрывает. Её мать, Джерри, — шеф-повар веганской кухни, а отчим, Майкл Хейсти (), — пожарный. Они познакомились, когда Честейн училась в восьмом классе. В прессе неоднократно появлялись материалы о предполагаемом родном отце Честейн, рок-музыканте Майкле Монастерио (), скончавшемся в возрасте 55 лет от бронхита, а также о её единокровных сёстрах, но сама Честейн это не комментировала, а в интервью журналу Vogue сказала, что в основном это были домыслы, и добавила, что в её свидетельстве о рождении не указано имя отца, поэтому никаких доказательств правдивости этих историй нет. Джессика — старшая из пяти детей, у неё есть два брата и две сестры. В интервью 2012 года она упоминала, что один из братьев служит в Ираке.

Когда Честейн было семь лет, бабушка отвела её на мюзикл Эндрю Ллойда Веббера и Тима Райса «Иосиф и его удивительный, разноцветный плащ снов». После этого Джессика поняла, что актёрство станет её профессией:

Я не то чтобы хотела стать актрисой. Я скорее уже была ею. Это моя работа. Всё это было столь ясно, что мне никогда не приходилось выбирать.

В подростковом возрасте Честейн занималась танцами. В 1995 году девушка окончила находящуюся в Сакраменто школу El Camino Fundamental High School. Также Честейн училась в Городском Колледже Сакраменто (). Уже после окончания средней школы Честейн играла Джульетту в постановке «Ромео и Джульетта». От актёра, исполнявшего роль Ромео, она узнала о Джульярдской школе, одном из крупнейших высших учебных заведений США в области искусства и музыки, и решила, что хочет поступить туда. После прослушивания, на котором она читала монолог Джульетты, Честейн была принята, став, таким образом, первой в семье, кто поступил в колледж. Осенью 1999 года вместе с бабушкой она отправилась на другой конец страны — в Нью-Йорк, где и находится Джульярдская школа. Оплатить учёбу Джессике помог знаменитый выпускник Джульярда Робин Уильямс: у семьи Честейн не было достаточно денег, но девушка получила от Уильямса стипендию, которая покрывала все расходы. В школе Честейн стала членом 32-й группы отделения актёрского мастерства. В 2003 году актриса окончила Джульярд.

Карьера

Первые роли и развитие карьеры 
Сразу после окончания учёбы Честейн перестала брать у родителей деньги и начала работать. Как Честейн говорила, первое время она «работала где только можно»: подрабатывала аниматором на детских утренниках, а в одном телевизионном шоу играла мёртвое тело. Роли в сериалах, по большей части эпизодические, стали её первым опытом работы на телевидении. В 2004 году состоялся её дебют на телеэкране: она исполнила роль Кэролайн Стоддард в телевизионном пилоте сериала «», бывшем попыткой перезапуска одноимённой готической мыльной оперы, выходившей в 50-х годах. В том же году Честейн засветилась в эпизоде «Forgive and Forget» () медицинской драмы «Скорая помощь» и в эпизоде «The Girl Next Door» () популярного сериала «Вероника Марс». В сериале «Закон и порядок: Суд присяжных», который выходил с 2005 по 2006 год, Честейн играла помощника окружного прокурора Сигрун Борг. В 2006-м Честейн появилась в эпизодах сериалов «Рядом с домом» и «Доказательства» и во второстепенной роли Шарлотты Ормонд в мини-сериале «Чёрная борода», а в 2007 — в эпизоде «Friendly Skies» () сериала «Путешественник».

В 2008 году на Международном кинофестивале в Сиэтле прошла премьера первого полнометражного фильма с участием Честейн — независимой драмы «» режиссёра Дэна Айрленда. Лента охватывает десятилетний отрезок жизни главной героини — девушки-сироты Джолин, которую и сыграла Честейн. (Эта роль не стала для неё первой в кино: в 2006 году она приняла участие в съёмках документального фильма «», однако его премьера состоялась только в 2013). Роль Джолин была отмечена наградой Международного кинофестиваля в Сиэтле в номинации «Лучшая актриса». В 2009 году вышел фильм «», в котором Честейн сыграла второстепенную роль Салли Энн. Фильм был крайне низко оценен критиками — на агрегаторе Rotten Tomatoes средняя оценка держится на 0 %.

В 2010 году на международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера фильма «Расплата». Честейн исполнила роль Рейчел Сингер — агента «Моссада» на секретном задании в 1965 году. Коллегами актрисы по съёмочной площадке стали Сэм Уортингтон и Мартон Чокаш, также сыгравшие агентов, а роль Сингер в зрелости сыграла Хелен Миррен. Когда Честейн читала сценарий, героиня ей очень понравились, и, по словам актрисы, она была очень взволнована, когда получила эту роль, поскольку «тяжело боролась за неё». Готовясь к роли, актриса прочла большое количество материалов о Холокосте, обучалась израильскому боевому искусству крав-мага, освоила израильский акцент, а также учила немецкий язык. Кроме того, Честейн смотрела видео с молодой Хелен Миррен, чтобы запомнить её мимику и интонации голоса. За роль Рейчел Сингер Честейн получила несколько наград, а критики положительно оценили её игру.

2011: Прорыв 

В 2008 году Джессика снялась в драме Терренса Малика «Древо жизни». Хотя премьера картины состоялась лишь в 2011 году, когда она завоевала на 64-м Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь», знакомство с продюсером «Древа жизни» Сарой Грин принесло Честейн ещё одну роль. Грин представила её режиссёру Джеффу Николсу, снимавшему драматический триллер «Укрытие», и тот пригласил молодую актрису принять участие в съёмках. В центре сюжета «Укрытия» — рабочий Кёртис, который после ряда апокалиптических снов начинает строить во дворе дома штормовое укрытие, способное спасти его семью от катастрофы. Главные роли — Кёртиса и его жены Саманты — сыграли Майкл Шеннон и Честейн. По словам актрисы, в число причин, по которым проект её заинтересовал, входила возможность поработать с Шенноном, поклонницей которого она была, а также с Николсом, поскольку её впечатлил его предыдущий фильм, «». Роль Саманты принесла Честейн несколько номинаций и наград различных сообществ кинокритиков, а также номинации на премии «Сатурн» лучшей актрисе, «Независимый дух» в категории «Лучшая женская роль второго плана» и «Gotham Awards» в категории «Лучший актёрский ансамбль». «Укрытие», премьерный показ которого состоялся 24 января 2011 года на фестивале независимого кино «Санденс», стало первым из пяти фильмов с участием Честейн, вышедших на экран в этом году. В феврале на 61-й Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера драмы «Кориолан», главные роли в которой исполнили Рэйф Файнс (он же выступил режиссёром фильма) и Джерард Батлер. Джессика сыграла жену главного героя, Виргилию. Фильм был очень высоко оценен критиками и боролся за главный приз фестиваля — «Золотого медведя».

В мае на 64-м Каннском кинофестивале состоялась премьера снятого ещё в 2008 году «Древа жизни», которое получило главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Первоначально премьеру планировалось провести на 63-й Каннском кинофестивале, но режиссёр не успел закончить фильм к тому времени. Центральные роли, супружескую пару О’Брайенов, исполнили Честейн и Брэд Питт. По сюжету, у Джека, одного из троих сыновей главных героев, развивается эдипов комплекс (бессознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола). Актриса охарактеризовала свою героиню как «воплощение человеколюбия», однако призналась, что изображать её спокойствие было очень тяжело. Честейн хотела изобразить миссис О’Брайен максимально приземлённой и реалистичной. В процессе подготовки к роли она много медитировала и, по совету Малика, рассматривала картины с Мадонной, чтобы достигнуть состояния внутреннего умиротворения. Также актриса пересмотрела почти все фильмы с Лорен Бэколл. За роль в «Древе жизни» Честейн удостоилась многих наград, включая премии  в номинации «Прорыв года» (на этой же церемонии она победила в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Укрытие»), премий Ассоциации кинокритиков Чикаго в номинации «Лучшая актриса второго плана» и «Спутник» в той же номинации.

10 августа в прокат вышла драма о расовой сегрегации «Прислуга» режиссёра Тейта Тейлора. Фильм является экранизацией одноимённого бестселлера Кэтрин Стокетт и рассказывает о жителях столицы южного штата Миссисипи, Джексона, в 60-е годы, когда чернокожие стали активно бороться за свои права. Главной героиней является девушка Евгения (Эмма Стоун), мечтающая написать книгу от имени чернокожей прислуги, чтобы продемонстрировать многочисленные ущемления прав афроамериканцев.

Честейн сыграла в картине роль второго плана — добродушную простушку Селию Фут, которая никак не может установить хорошие отношения с соседками. Когда Честейн готовилась к роли, она съездила в городок Шугар Дитч (), штат Теннесси, где выросла её героиня. Голос Селии Честейн скопировала с голоса матери Стокетт, с которой актриса встретилась в начале репетиций. Честейн требовалось набрать вес, чтобы добиться нужных для образа Селии пышных форм, и для этого ей пришлось много есть, в том числе продуктов, содержащих сою. В фильме есть сцена, где Селия ест жареного цыплёнка, и для Честейн был приготовлен специальный «веганский цыплёнок», как актриса его назвала. Это было сделано потому, что она является веганом, и если бы цыплёнок был настоящим, сцена так и не была бы закончена. Лента стала кассовым хитом, заработав более 210 млн долларов при бюджете в 20 миллионов, и получила положительные оценки кинокритиков. За роль Селии Фут Джессика была номинирована на множество премий, в том числе на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» и Премию Гильдии киноактёров США в категориях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший актёрский состав в игровом кино». Из этих пяти наград Честейн получила только Премию Гильдии киноактёров США как участница лучшего актёрского состава года, остальные выиграла её партнёрша по фильму Октавия Спенсер, сыгравшая Минни Джексон.

В сентябре на 68-м Венецианском кинофестивале Аль Пачино представил свой документальный фильм «Саломея Уайлда», основой для которого стала театральная постановка, где Честейн сыграла библейского персонажа Саломею. Этот давно снятый фильм стал в своё время для Честейн первым. До того, как она получила роль, она редко имела возможность хотя бы попасть на прослушивание, и зачисление её в актёрский состав «Саломеи» стало, по её словам, первым разом, когда в неё действительно поверили. Актриса называла Аль Пачино своим «крёстным отцом в мире кино» и говорила, что он стал первым человеком, предоставившим ей такую большую возможность. 9 сентября на том же фестивале в рамках основной конкурсной программы прошла премьера детектива «Поля» режиссёра . Честейн сыграла Пэм Стэлл — бывшую жену главного героя, полицейского детектива Майка Саудера, расследующего со своим напарником убийство девочки. Помимо Честейн, в фильме были задействованы Сэм Уортингтон, работавший с ней над фильмом «Расплата», Джеффри Дин Морган и Хлоя Грейс Морец.

2012—настоящее время 
2012 год принёс четыре фильма с участием Честейн: криминальную драму «Самый пьяный округ в мире», анимационную комедию «Мадагаскар 3», драму «Цвет времени» и политический триллер «Цель номер один». В «Мадагаскаре 3», который является завершением трилогии, Честейн озвучила второстепенного персонажа — ягуара Джиа из Италии. Четверо главных персонажей — лев Алекс, жираф Мелман, бегемот Глория и зебра Марти — попадают в Европу и присоединяются к бродячему цирку, где выступает Джиа. Мультфильм, вышедший в широкий прокат 7 июня, с успехом прошёл в прокате, собрав более 746 миллионов долларов и попав в список самых кассовых мультфильмов, и заработал положительные отзывы критиков.

 В мае 2012 года на 65-м Каннском кинофестивале состоялась премьера криминальной драмы «Самый пьяный округ в мире», снятой Джоном Хиллкоутом по мотивам  Мэтта Бондюранта. Действие фильма разворачивается в США во времена сухого закона и великой депрессии, когда главные герои, братья Бондюрант, организовывают незаконную бутлегерскую деятельность. Честейн сыграла одну из главных ролей — чикагскую танцовщицу Мэгги Бьюфорд. Чтобы лучше вжиться в роль, она много читала о Чикаго 30-х годов и смотрела фильмы наподобие «Ангелов с грязными лицами». 16 ноября на Римском кинофестивале прошла премьера драмы «Цвет времени», основанной на сборнике стихов «Tar» () Пулитцеровского лауреата Ч. К. Уильямса и рассказывающей о различных отрезках его жизни. Режиссёрами фильма выступили двенадцать студентов кинематографического отделения Нью-Йоркского университета, где преподаёт Джеймс Франко, сыгравший в фильме самого писателя. Помимо Франко и Честейн, сыгравшей мать Уильямса, заметные роли в фильме исполнили Мила Кунис и Зак Брафф.

19 декабря 2012 года состоялась премьера основанного на реальных событиях политического триллера Кэтрин Бигелоу «Цель номер один», который повествует об операции по ликвидации Усамы бен Ладена. Честейн сыграла сотрудницу Центрального разведывательного управления Майю, занимающуюся поисками бен Ладена. Прототипом героини Джессики стала реальная сотрудница ЦРУ, имя которой в сценарии было изменено в целях безопасности.
Приглашение на роль актриса получила от продюсера фильма Меган Эллисон, ранее занимавшейся продюсированием фильма «Самый пьяный округ в мире». Честейн заинтересовало это предложение, и на следующей неделе по просьбе режиссёра Кэтрин Бигелоу она прочла сценарий. Он её впечатлил, и актриса согласилась на роль. Джессика говорила, что всегда мечтала сняться именно у Бигелоу, а сценарий фильма был одним из лучших в числе тех, что она читала. Свою героиню, Майю, Честейн описала как «молодую, упрямую и очень одинокую», причём, по признанию Джессики, одиночество испытывала во время съёмок и она из-за того, что четыре месяца занималась исключительно этим фильмом. Честейн строила образ героини, выписывая из сценария и анализируя то, что та говорит сама о себе, и то, что говорят о ней другие персонажи. Актриса вспоминала, что съёмки были долгими и полными стресса, проходили на трёх континентах при участии большого количества людей и правительственных организаций. Иногда после съёмок сцен с пытками она даже плакала в своём гостиничном номере. Вообще Честейн отмечала, что роль Майи стала самой трудной в её карьере на тот момент, а опыт участия в фильме она назвала «худшим в своей жизни». Роль в «Цели номер один» принесла актрисе множество номинаций и наград: она во второй раз была номинирована на «Оскар», Премию Гильдии киноактёров США, BAFTA как лучшая исполнительница главной роли и на «Золотой глобус» как лучшая актриса драматического фильма, но выиграла только «Золотой глобус». «Оскар» и «Премию Гильдии киноактёров США» получила Дженнифер Лоуренс, а BAFTA — Эммануэль Рива. Работа Честейн привлекла внимание критиков, и они сошлись во мнении, что эта роль стала очень успешной для неё. Сама Джессика позже назвала участие в «Цели номер один» поворотным моментом в своей карьере.

В 2012 году Честейн проявила себя не только в кинематографе. Летом она дебютировала в модельном бизнесе, став лицом нового аромата дома Yves Saint Laurent — «Manifesto». Рекламный ролик, в котором Честейн исполняет роль художницы, снял известный режиссёр Николас Виндинг Рефн. Стефан Бези, международный генеральный менеджер дома, так прокомментировал выбор Честейн:

Она обладает внутренним светом, шармом, изяществом и мощью, а также смелостью, чтобы стать воплощением аромата. Она — настоящая женщина Yves Saint Laurent.

1 ноября Честейн дебютировала на Бродвее, сыграв главную роль в пьесе «», срежиссированной  и шедшей в театре «Walter Kerr» до 10 февраля 2013 года. Коллегами Джессики по постановке стали актёры Дэвид Стрэтэйрн, Дэн Стивенс и Джудит Айви. «Наследница» рассказывает о двухлетнем отрезке жизни застенчивой девушки Кэтрин Слоупер, роль которой исполнила Честейн. Критики в целом положительно оценили как бродвейский дебют актрисы, так и саму постановку. В том же году Честейн была включена в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time, а заметку о ней в самом журнале написал Гэри Олдман, охарактеризовав её французским словом «formidable» ().

В 2013 году в широкий прокат вышла только одна картина с Честейн — фильм ужасов «Мама» аргентинского режиссёра Андреса Мускетти, дебютанта в большом кино. Мировая премьера состоялась 18 января 2013 года. Честейн сыграла бас-гитаристку Аннабель Мур, которая неожиданно становится опекуном двух маленьких племянниц своего друга (Николай Костер-Вальдау). Джессика говорила, что её привлёк требуемый от неё стиль актёрской игры, включавший не ослабевающую ни на минуту напряжённость. Чтобы настроиться на игру в страшных сценах, актриса через небольшой наушник слушала тревожный саундтрек к фильму прямо во время съёмок. Также Честейн научилась играть на бас-гитаре, как того требовала роль. Критики встретили фильм в целом положительными отзывами, а игра Честейн была оценена весьма высоко. Работа Джессики была отмечена наградой на кинофестивале «Fantasporto» в категории «Лучшая актриса».

В 2014 году на кинофестивале в Торонто была представлена драма «Фрёкен Юлия», срежиссированная известной норвежской актрисой Лив Ульманн. Исполненная Честейн главная героиня, Юлия, дочь графа, пытается соблазнить камердинера своего отца, Жана (Колин Фаррелл), что приводит к неожиданным последствиям. 26 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера научно-фантастической драмы «Интерстеллар» режиссёра Кристофера Нолана. Главные роли, астронавтов Купера и Амелии, исполнили Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй. Действие фильма разворачивается в будущем, когда условия жизни на Земле стали ухудшаться с каждым годом, из-за чего экспедиция в составе четырёх астронавтов отправилась на поиски более подходящей для проживания планеты. Честейн сыграла взрослую дочь Купера, Мёрф, долгие годы ждущую своего отца на Земле. Актриса говорила, что читала сценарий в обстановке секретности: его ей передал человек, специально высланный из Лос-Анджелеса в Дублин, где Честейн снималась в фильме «Фрёкен Юлия». На прочтение сценария был отведён всего один день, а то, что касается фильма, запрещали обсуждать даже с родственниками.

Известный астрофизик Кип Стивен Торн, выступивший исполнительным продюсером фильма, давал Честейн уроки физики и космологии. «Интерстеллар» стал первым для Честейн фильмом в жанре научной фантастики, а также первой её крупнобюджетной лентой: производство обошлось в 165 миллионов. Фильм стал кассовым хитом, собрав более 660 миллионов долларов, и заработал положительные отзывы.

4 ноября на открытии Фестиваля Американского института киноискусства прошла премьера криминального фильма «Самый жестокий год» режиссёра Джей Си Чендора с Оскаром Айзеком и Честейн в главных ролях. Айзек и Честейн исполнили роли супругов Моралес — иммигрантов, пытающихся наладить жизнь в Нью-Йорке в 1981 году, когда в городе был зафиксирован один из высочайших показателей уровня преступности. Во время подготовки к роли Честейн изучала события 1981 года и смотрела документальные фильмы о нью-йоркском акценте, чтобы достовернее изобразить жительницу Бруклина. Дорогая одежда, которую которую носит героиня Честейн, Анна — это вещи из коллекций 80-х годов дома Armani, предоставленные Робертой Армани по просьбе самой актрисы. Джессика подчёркивала силу и амбициозность Анны и говорила, что она отличается от всех персонажей, что ей когда-либо приходилось играть. За эту роль Честейн уже в третий раз была номинирована на «Золотой глобус», но проиграла Патрисии Аркетт, получившей статуэтку за роль в фильме «Отрочество». Национальный совет кинокритиков США тоже не оставил работу актрисы без внимания и признал Честейн лучшей актрисой второго плана, а сам фильм — лучшим в году.

В октябре 2015 года в прокат вышли научно-фантастическая драма Ридли Скотта «Марсианин» и фильм ужасов Гильермо дель Торо «Багровый пик». В «Марсианине», рассказывающем о выживании Марка Уотни (Мэтт Деймон) на Красной планете, Честейн исполнила роль руководителя экспедиции Ares III Мелиссу Льюис. О том, что Ридли Скотт ищет актрису для нового фильма, Честейн узнала спустя несколько дней после выхода «Интерстеллара». Сперва она прочла книгу, ставшую основой фильма, а затем встретилась с режиссёром. Как признавалась Честейн, она согласилась на роль по нескольким причинам, среди которых было желание сыграть астронавта и поработать со Скоттом. К роли Мелиссы Джессику готовила Трейси Колдвелл-Дайсон, астронавт, участница двух долговременных экипажей МКС. Они впервые встретились в Космическом центре Джонсона, где Честейн провела весь день. Кроме того, актриса на несколько дней отправилась в Лабораторию реактивного движения, занимающуюся разработкой беспилотных кораблей для НАСА. Подготовка к съёмкам была трудной и включала тренировки в тяжёлом скафандре и имитацию работы в условиях отсутствия гравитации. Фильм вышел в прокат 2 октября и мгновенно завоевал признание кинокритиков.

В «Багровом пике», вышедшем 16 октября, Честейн сыграла одну из главных ролей — Люсиль Шарп, сестру главного героя в исполнении Тома Хиддлстона. Честейн «прикипела» к героине ещё тогда, когда Дель Торо прислал ей сценарий: она признавалась, что всегда хотела брать роли, в которых можно «далеко уйти от себя», а в Люсиль Шарп было именно то, что она искала — она совершенно не похожа ни на кого из её предыдущих героев. Съёмки давались актрисе тяжело: «Багровый пик» снимался практически в одно время с «Самым жестоким годом», и Честейн приходилось работать над двумя совершенно разными персонажами. Кроме того, играть было тяжело физически: чтобы изобразить болезненно худую Люсиль, актрисе приходилось надевать «жуткую узкую одежду», очень туго затягивать корсеты и платья. Готовясь к роли, она в течение четырёх месяцев брала уроки игры на пианино. Честейн называла свою героиню «загадочной, замкнутой личностью, у которой было мрачное детство», и, чтобы легче войти в этот мрачный образ, размещала на стенах гримёрки репродукции картин с трупами, читала кладбищенскую поэзию и смотрела психологические триллеры.

В 2016 году Честейн исполнила главную роль в политическом триллере Джона Мэддена «Опасная игра Слоун», за что была отмечена номинацией на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — драма. Весной 2017 года на экраны вышла историческая военная драма «Жена смотрителя зоопарка», действие которой происходит во время оккупации Польши Третьим рейхом. Честейн сыграла в фильме Антонину Жабинскую, супругу директора Варшавского зоопарка. Прототипы героев картины были награждены титулом Праведников мира благодаря тому, что прятали от нацистов сотни евреев, бежавших из варшавского гетто, в опустевших клетках для животных.

В том же году в мировом прокате стартовала биографическая драма «Большая игра», снятая по мотивам книги Молли Блум, одной из самых знаменитых личностей в мире покера. Честейн исполнила в фильме главную роль, за которую она была номинирована на «Золотой глобус». Её партнерами по съемочной площадке стали Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера и Джереми Стронг.

В 2019 году актрису можно было увидеть в двух картинах: в блокбастере «Люди Икс: Тёмный Феникс» в роли главного злодея, а также в фильме ужасов «Оно 2», в котором актриса исполнила роль повзрослевшей Беверли Марш. Помимо Честейн в ленте были задействованы такие актёры, как Джеймс Макэвой, Билл Хейдер и Билл Скарсгард.

В 2020 году состоится премьера нового фильма с Джессикой Честейн в главной роли, получившего название «Агент Ева». Режиссёром проекта выступил Тейт Тейлор, работавший с актрисой ранее на съемках драмы «Прислуга». Сюжет новой ленты Тейлора закручивается вокруг агента Евы, на которую открывает охоту босс секретной службы в лице Колина Фаррелла. Также в картине сыграл Джон Малкович.

В 2021 году Честейн удостоилась актёрской награды международного кинофестиваля в Торонто — TIFF Tribute Awards. Также она получила награду «Серебряная раковина» международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в категории «Лучшая главная роль» за исполнение роли Тэмми Фэй в биографической драме «Глаза Тэмми Фэй». За эту роль она также удостоилась премии «Оскар».

Отзывы критиков 
Актёрские работы Честейн высоко оцениваются критиками. Роль Рейчел Сингер в триллере «Расплата» стала первой широко обсуждаемой ролью актрисы и была тепло принята. Джон ДеФоур из газеты «The Washington Post» писал об участии актрисы в этом фильме: «Хотя Хелен Миррен занимает наиболее заметное место в рекламных материалах, сердце фильма бьётся в молодой версии её персонажа, сыгранной актрисой-открытием этого года Джессикой Честейн». Питер Трэверс, критик журнала «Rolling Stone», назвал Честейн «проводом под напряжением», и добавил, что «в её с Чокашом и Уортингтоном сценах есть искра, которой последующим сценам не хватает».

Следующая крупная роль Честейн, миссис О’Брайен в драме «Древо жизни», также была встречена хорошими отзывами. Героиню Честейн критики описывали как «воплощение материнства и красоты» и «милосердия».  из журнала «Los Angeles Times» назвал Честейн «прекрасной и одарённой молодой актрисой», а Джастин Чен из «Variety» писал, что Честейн сыграла мать «с душераздирающей уязвимостью». За исполнение роли наивной и глуповатой Селии Фут в драме «Прислуга» Честейн также удостоилась в целом положительных отзывов. Питер Трэверс, ранее положительно отзывавшийся о роли Честейн в «Расплате», писал, что Селия Фут «могла бы стать шаблонной секс-бомбой, если бы ослепительная Джессика Честейн не сыграла её с такой теплотой и чувством». Были противоположные мнения: так, например, критик «The Hollywood Reporter» Кирк Ханикут написал о клишированности персонажа и назвал Селию «тупой блондинкой». Дмитрий Дабб из газеты «Взгляд» назвал Селию «идиоткой безрукой», при этом написав, что она «станет одной из немногих, кто выглядит человеком … на фоне десятка светлокожих фурий». Сергей Синяков из «Газеты.ru» так описал роль Честейн:

Едкая сатира: насколько безлик мужской обслуживающий персонал, настолько любовно прописан паноптикум белого дамского окружения, где наиболее самобытные номера отданы Джессике Честейн в сварганенном на дому образе Мэрилин Монро.

Высоко критики оценили перевоплощение актрисы в политическом триллере «Цель номер один», отмечая созданный ею образ сильной женщины: так, например, Питер Дебрюж из журнала «Variety» писал, что «Честейн изображает Майю хрупкой снаружи, но твёрдой, как кевлар, внутри». Кеннет Тюран из «Los Angeles Times» охарактеризовал Честейн как «абсолютного хамелеона» и так отозвался о её персонаже, Майе: «Ледяная, грозная, с взглядом, способным расплавить сталь и острейшим в городе языком, она — сильнейшая среди сильнейших, и Честейн играет её откровенно захватывающе». Питер Трэверс вновь отметил актёрские способности Джессики, назвав её «чудом», и похвалил её игру в одной из финальных сцен, где Майя отправляется домой в пустом транспортном самолёте.

Фильм ужасов «Мама» также принёс актрисе похвалы критиков. Обозреватель «San Francisco Chronicle»  назвал актрису «лучшим, что есть в фильме», а Ричард Роупер из «Philadelphia Inquirer» писал о её образе рокерши: «Он невероятно далёк от перевоплощения Честейн в „Цели номер один“, за которое она номинировалась на „Оскар“, и ещё раз доказывает, что она является одной из лучших актрис своего поколения». Однако некоторые критики посчитали выбор Честейн на эту роль не вполне удачным. Например, Мари Полс из журнала «Time», давшая среднюю оценку фильму, написала, что Джессика для него «слишком хороша». Бетси Шарки из журнала «Los Angeles Times» назвала персонажа Джессики «клоном Джоан Джетт», а выбор Честейн на роль в фильме — «проблемой кастинга».

Роль Анны Моралес в драме «Самый жестокий год» стала ещё одной работой Честейн, благосклонно принятой критиками. Мик Ласалль, ранее хваливший игру Джессики в фильме «Мама», писал о ней: «Честейн — воплощение нью-йоркской нувориши, женщины эпохи, и она добавляет огня в свой образ». Некоторые критики сравнили Анну с леди Макбет, однако, по мнению Криса Нашавати из «Entertainment Weekly», несмотря на то, что сейчас образ «ведомой яростью леди Макбет является штампом», Честейн всё же сумела «дать Анне неожиданные черты и свежую изюминку». Робби Коллин из «Telegraph» отмечал «великолепную, едкую химию», возникшую между героями Честейн и Оскара Айзека, и писал о «самообладании, как у стальной скульптуры», которое было продемонстрировано актрисой. Билл Гудикунтц, обозреватель «The Arizona Republic», также упоминал о том, что «Айзек и Честейн замечательно изобразили пару, пытающуюся сохранить собственный бизнес».

Личная жизнь 
В интервью блогу Vulture Честейн сказала, что долгое время была в отношениях с режиссёром Недом Бенсоном, с которым они расстались в 2010 году. Уже после расставания они начали работать над трилогией «Исчезновение Элеанор Ригби».

10 июня 2017 года после пяти лет отношений Честейн вышла замуж за дизайнера и должностное лицо итальянского бренда Moncler Джана Луку Пасси ди Препозуло. У них есть дочь, Джульетта Пасси Честейн, рождённая суррогатной матерью 4 апреля 2018 года.

Честейн является веганом и придерживается веганской диеты уже долгое время: в интервью 2011 года она говорила, что была вегетарианкой на протяжении пятнадцати лет, а веганом— на протяжении пяти. Свой выбор актриса обосновала так: «Я не хочу никого мучить. Это что-то вроде попытки жить в мире, где я не способствую [распространению] жестокости». В 2012 году Честейн и Вуди Харрельсон возглавили список самых сексуальных вегетарианцев-знаменитостей по версии организации PETA.

Честейн — феминистка. Она неоднократно заявляла, что женщинам в кино редко предоставляют достойные и сильные роли (с чем она сама столкнулась в начале карьеры), и высказывалась против придания героиням чрезмерно сексуального облика. Так, в интервью изданию Indiewire она следующим образом говорила о современном положении киноактрис:

Нам очень нужны заметные женские персонажи. … Что касается фильмов 2014 года и повсеместно обсуждаемых фильмов из коротких списков номинации «Лучший фильм» и всего такого, в них нет ни одного главного женского персонажа. Конечно, награды за игру актрисы получают. Но если рассматривать именно «Лучшие фильмы», главных женских персонажей там нет.

В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину. 7 августа актриса приехала в Киев, чтобы встретится с Владимиром Зеленским и выразить солидарность украинскому народу и Украине.

Фильмография

Продюсер 
 2014 — «Исчезновение Элеанор Ригби»
 2017 — «Жена смотрителя зоопарка»
 2020 — «Агент Ева»
 2021 — «Сцены из супружеской жизни» (исполнительный продюсер)
 2021 — «Глаза Тэмми Фэй»
 2022 — «Код 355»

Музыкальные видео

Роли в театре

Награды и номинации 
Список предоставлен сайтом IMDb.com.

Государственные награды 
 Орден княгини Ольги III степени (23 августа 2022 года, Украина) — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Лауреаты премии «Спутник»
Деятели феминизма США
Активисты веганства
Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США